Osoby o tym nazwisku:
 Janno Reiljan – estoński polityk, ekonomista i nauczyciel akademicki, parlamentarzysta
 Villu Reiljan – estoński leśnik i polityk, parlamentarzysta